Села:
 Федірки — Кіровоградська область, Світловодський район
 Федірки — Сумська область, Лебединський район
 Федірки — Хмельницька область, Волочиський район